Евге́ния Григо́рьевна Стро́кова () — депутат Жогорку Кенеша VI-созыва, входила в Комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

Биография 
Родилась 13 августа 1965 года в г. Фрунзе (Бишкек) Чуйской области Кыргызской Республики.

Образование высшее. Окончила Кыргызский Женский Педагогический институт имени В. Маяковского в 1990 г., по специальности преподаватель педагогики и психологии.

Трудовую деятельность начала в 1984 г. в детском саду № 42, в качестве воспитателя.

 С 1986 г. по 1992 г. — воспитатель-методист в ясли/сад-№ 103 «Теремок».
 С 1992 г. по 1993 г. — учитель СШ № 25 г. Бишкек.
 С 2003 г. по 2007 г. работала по проекту «Симера» «Многоязычное образование», Ассоциация Центров Поддержки Гражданского Общества.
 С 1993 г. по 2014 г. — учитель начальных классов и заместитель директора по УВР СШ № 73 г. Бишкек.
 С 2014 г. по 2015 г. — директор Центра образования Октябрьского района.
 С октября 2015 г. — избрана депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI-созыва по списку Социал-демократической партии Кыргызстана.

Воспитывает дочь.

Награды 
 Грамота Центра Образования
 Грамота Управления Образования г. Бишкек (две)
 Грамота Министерства Образования
 Грамота за активное участие в деятельности Социал-демократической партии Кыргызстана, преданности её программе и идеям.
 Значок «Отличник народного образования»
 Специальный нагрудный значок «Герой апрельской народной революции»

Депутаты Жогорку Кенеша
Женщины-политики Киргизии
Выпускники вузов Киргизии
Педагоги Киргизии